Schelbach ist ein geographischer Name:
 Schelbach, mittelalterliche Namensform für den Ort Schellbach (Knüllwald), Ortsteil der Gemeinde Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

 Schelbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot vor Unterrot, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schelbach (Urselbach), linker Zufluss des Urselbaches bei Oberursel, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Schellbach